Vamp es un personaje ficticio del videojuego Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Es uno de los miembros de la unidad Dead Cell, dirigida por Solidus Snake (George Sears, antiguo presidente de EE. UU.).

Vamp es quizás el personaje más extraño de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty; es un hombre sanguinario, extremadamente rápido y ágil. Es tan rápido que consigue esquivar las balas con solo ver la posición y movimiento de los músculos de sus enemigos. También es capaz de andar sobre el agua, correr verticalmente y saltar hasta 3 metros, posee una técnica en la que puede hacer que sus sombras apresan a sus víctimas, este además tiene unos grandes colmillos con los cuales puede tomar la sangre de sus víctimas, Vamp también posee armas tales como sus cuchillos con los que provoca el sufrimiento y el miedo a sus víctimas. Según parece en el juego, es inmortal, ya que Raiden le dispara en 3 ocasiones, la primera vez le da en la frente al ser desviada la bala por el campo magnético que protege a Fortune ya que la bala iba dirigida a ella, la segunda vez es en el enfrentamiento contra el propio Vamp, y la última cuando coge de rehén a Emma Emerich y Raiden le dispara en la cabeza a Vamp con el rifle de francotirador (se lo puede ver en la calle al final del juego mientras hablan Solid Snake y Raiden). Durante el juego acompaña varias veces a Fortune llamándola cariñosamente "Reina" ya que ambos son pareja, pero Solid Snake le revela a Raiden por Códec que el nombre de Vamp no es a causa de que parezca un vampiro sino que Vamp viene de bisexual ya que al parecer era el amante del padre de Fortune el Comandante Scott Dolph.

En la historia que le cuenta Snake también le dice que Vamp es rumano y cuando era pequeño se encontraba con su familia en una iglesia y una bomba explotó quedando él y toda su familia sepultada por los escombros, para sobrevivir tuvo que beber la sangre de su familia, de ahí su gusto por la sangre.

Vamp, en realidad, al igual que Naomi Hunter tiene unas nanomáquinas muy avanzadas que lo curan y le otorgan reflejos y fuerza, por eso parece inmortal. Cuando se le inyecta un líquido capaz de desactivar las funciones de las nanomáquinas (el nuevo FoxDie) consigue morir. Ello ocurre después de un duelo de espadas y cuchillos con Raiden en el que luchan mientras Old Snake da tiempo a Metal Gear Mk. III —es decir, a Otacon— para reactivar Metal Gear REX. Después de que Snake se ensañe con él de mala manera metiéndole en el cuerpo cargadores enteros, Snake le inyecta algo para desactivar las nanomáquinas, acto que provoca finalmente la muerte de Vamp.

Curiosidades 

Hideo Kojima se basó en el bailarín español Joaquín Cortés para crear a Vamp; de hecho, muchos de los movimientos de Vamp durante el combate son propios del baile flamenco.

Personajes de Metal Gear
Hombres bisexuales ficticios